Blyblommor (Plumbago) är ett växtsläkte inom familjen triftväxter med 17 arter. Släktet förekommer främst i tropikerna. Några arter odlas som krukväxter i Sverige.

Släktet består av halvbuskar eller buskar som kan vara upprätta, utbredda eller klättrande. Bladen är hela, skaftade, elliptiska, omvänt lansettlika eller spatelformade. Blomställningarna består av axlika flockar och är toppställda eller kommer i bladvecken. Fodret är rörformigt med långa glandelhår. Kronan har fem utbredda flikar, med lång blompip. Frukten är en kapsel.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor
Flora of China - Plumbago

Externa länkar 

Triftväxter
Plumbaginaceae